Općenito, struja najčešće znači protjecanje nečega.

električna struja
morska struja
mlazna struja (engl.: jet stream), uska struja vrlo jakih vjetrova 

cs:Proud
da:Strøm
de:Strom
fa:کورانت
fi:Virta
fr:Courant
gl:Corrente
nl:Stroom
nds:Stroom
sq:Rryma
tr:Akım